Adam Jones (1963-), antropologo, scienziato politico e criminologo canadese
 Adam Jones (1965-), chitarrista statunitense
 Adam Jones (1980-), rugbista a 15 gallese
 Adam Jones (1981-), rugbista a 15 gallese
 Adam Jones (Pacman Jones, 1983-), giocatore statunitense di football americano
 Adam Jones (1985-), giocatore statunitense di baseball